Steinbuch steht für:

einen Ortsnamen:
 Steinbuch (Michelstadt), einem Ortsteil der hessischen Stadt Michelstadt 
einen Familiennamen:
 Friedrich Viktor Steinbuch (1805–1876), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Gerhild Steinbuch (* 1983), österreichische Schriftstellerin
 Hermann Steinbuch (1863–1925), Offizier und Oberstkorpskommandant der Schweizer Armee
 Karl Steinbuch (1917–2005), deutscher Kybernetiker, Nachrichtentechniker, Informationstheoretiker und Autor der Neuen Rechten
 Marie Steinbuch (1864–1940), Schweizer Schriftstellerin

Sonstiges
 Karl-Steinbuch-Stipendium
 Steinbuch Centre for Computing
 als „Steinbuch“ und lapidarium auch Bezeichnung für antike und mittelalterliche Steinbücher